E01 steht für:
 Bestune E01, chinesisches Elektroauto
 E01, ICD-10-Code für Struma
 E01, FAA-Code für den Roy Hurd Memorial Airport in Monahans, Texas, Vereinigte Staaten

E01